Сабармати (, ) — река на западе Индии протяжённостью в 371 км. Берёт своё начало в хребтах Аравали штата Раджастхан. Площадь бассейна реки равна 21 674 км², длина оценивается в 371 километр. Река Сабармати впадает в Камбейский залив Аравийского моря. На берегах основаны крупные города Гуджарата, в частности Ахмадабад и Гандинагар.

Легенда гласит, что султан Ахмед-Шах, отдыхая на берегу реки, был вдохновлён смелостью кролика, преследовавшего овчарку, что решил основать в том месте город Ахмадабад в 1411.

Во время борьбы за независимость Индии Махатма Ганди построил на берегу реки свою резиденцию Сабармати Ашрам.

См.также 
 Реки Индии

Примечания 

Реки, впадающие в Аравийское море
Реки Гуджарата
Реки Раджастхана